(ukrainisch ; russisch /) ist der Name von Ortschaften in der Ukraine.

 Popilnja; Siedlung städtischen Typs im Rajon Schytomyr
 Popilnja (Schytomyr); Dorf im Rajon Schytomyr
 Popilnja (Snowsk); Dorf im Rajon Snowsk